Терренс Джеймс «Ти-Джей» Бреннан (; род. 3 апреля 1989, Виллингборо, США) — американский хоккеист, защитник, игрок клуба НХЛ «Торонто Мейпл Лифс» и его фарм-клуба в АХЛ — «Торонто Марлис».

Игровая карьера 
Бреннан был выбран на драфте 2007 года во втором раунде клубом «Баффало Сейбрз». 19 апреля 2009 года подписал контракт с клубом на три года. В 2011 году был вызван в основной состав «Сейбрз» и впервые принял участие в матче НХЛ 23 ноября. В первом же матче против «Бостон Брюинз» отметился заброшенной шайбой в ворота Тима Томаса. 17 июля 2012 года подписал новый контракт с «Баффало» сроком на один год.

16 марта 2013 года Бреннан был обменян во «Флориду Пантерз» на право выбора в 5 раунде драфта 2013, а 14 июня в «Нэшвилл Предаторз» на форварда Бобби Батлера.

5 июля 2013 года, будучи свободным агентом, подписал контракт на один год с «Торонто Мейпл Лифс».

1 июля 2014 года подписал годичный двусторонний контракт с «Нью-Йорк Айлендерс».

Статистика

Клубная

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Персоналии по алфавиту
Хоккеисты США
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные защитники
Игроки «Портленд Пайретс»
Игроки «Баффало Сейбрз»
Игроки «Рочестер Американс»
Игроки «Флорида Пантерз»
Игроки «Рокфорд АйсХогс»
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Игроки «Торонто Марлис»
Игроки «Нью-Йорк Айлендерс»
Задрафтованные ХК «Баффало Сейбрз»